Svetlyj – città della Russia, nell'Oblast' di Orenburg
 Svetlyj – città della Russia, nell'Oblast' di Kaliningrad
 Svetlyj Jar – città della Russia, nell'Oblast' di Volgograd

Pagine correlate 
 Svetlinskij